Кидон может означать:

 Кидон — персонаж древнегреческой мифологии, эпоним города Кидония.
 Кидон — предполагаемый древнегреческий скульптор V века до н. э.
 «Кидон» — силовое спецподразделение израильской разведслужбы «Моссад».